Come Together kan syfta på:

Sånger
Come Together – en sång av The Beatles
Remember The Time/Come Together – en sång av Michael Jackson

Musikalbum
Come Together - A Tribute to Bravo – en tributalbum som hyllning till Bravo
Come Together: Guitar Tribute To The Beatles (även Vol. 2) – en tributalbum som hyllning till The Beatles